Juratyrant (nom qui signifie « tyran du Jurassique ») est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des Stokesosauridae ayant vécu à la fin du Jurassique supérieur (plus précisément au Tithonien) dans la région de l'actuelle Angleterre, il y a environ 149 millions d’années.

Ce genre ne contient qu'une espèce connue, Juratyrant langhami.

Description 
C'est un théropode de petite taille d'environ  de long, ce qui relativement peu, par rapport aux  de long de son célèbre cousin, le tyrannosaure.

On ne connait de lui qu'un seul spécimen, un squelette partiel contenant le bassin, quelques vertèbres de la queue, du cou et du dos avec une jambe partielle.

Découverte 

Découvert en 1984 par un collectionneur de fossiles commercial appelé Peter Langham (le nom de l'espèce rend hommage à ce dernier), il n'a été formellement décrit qu'en 2008 sous le nom de Stokesosaurus langhami comme une deuxième espèce de Stokesosaurus, un autre Tyrannosauroidea dont l'espèce type Stokesosaurus clevelandi a été découverte dans l'Utah dans la formation de Morrison.

En 2012, des nouvelles analyses des fossiles ont abouti à ce que Stokesosaurus langhami soit considéré comme suffisamment différent pour être classé dans un nouveau genre, Juratyrant, nommé par Brusatte et Benson.

Classification 
L'analyse phylogénétique menée par Loewen et ses collègues en 2013 place Juratyrant parmi les Proceratosauridae, en groupe frère avec Stokesosaurus.

Cette attribution est révisée en 2016 dans l'étude phylogénétique conduite par Steve Brusatte et Thomas D. Carr. Ces auteurs en font un  Tyrannosauroidea basal, en groupe frère dans un clade en compagnie de Stokesosaurus et de Eotyrannus :

Dans une publication de mars 2020, il a été officiellement classé dans la famille des stokesosauridés .

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Stokesosaurus 
 Eotyrannus
 Coelurosauria
 Liste de dinosaures

Genre de cœlurosauriens non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Europe
Tyrannosauroidea
Taxon fossile décrit en 2008
Taxon fossile décrit en 2013